Ans steht für:
 Ans, belgische Stadt im Norden der Provinz Lüttich in der Region Wallonien
 Ans (Dänemark), dänische Stadt in der Silkeborg Kommune in Jütland

Ans ist der Familienname folgender Personen:
 Jean D’Ans (1881–1969), deutscher Chemiker
 Wendel Ans der Jüngere (* unbekannt, † 1575), Heilbronner Bürgermeister

ans steht für:
 Anserma (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Chocó-Sprachen

ANS steht für:
 Abgeordnete Nationale Sachverständige
 Advanced Neutron Source, ein nicht gebauter amerikanischer Hochflussreaktor
 Agenzia iNfo Salesiana, die internationale Nachrichtenagentur der Salesianer Don Boscos
 Air Navigation Services
 Aktionsfront Nationaler Sozialisten, eine ehemalige deutsche neonazistische Organisation
 Algemene Nederlandse Sjoelbond, Verein zum Spiel Jakkolo
 American Name Society
 American Nuclear Society
 American Numismatic Society
 Amt für Nationale Sicherheit (auch: AfNS); siehe Ministerium für Staatssicherheit
 Anaerobe Schwelle
 Answer (Einsetzen des Ergebnisses der letzten Berechnung) bei Taschenrechnern
 Assist News Service
 Astronomische Nederlandse Satelliet, ein Weltraumteleskop.
 Atemnotsyndrom des Neugeborenen
 Australian Neuroscience Society
 Automatisiertes Nachweissystem für Vermessungsrisse
 Autonomes Nervensystem, siehe Vegetatives Nervensystem
 Asymmetric Numeral Systems, eine Familie von Entropiekodierungen
 (9996) ANS, Asteroid
 Gremium für Lebensmittelzusatzstoffe und Lebensmitteln zugesetzte Nährstoffquellen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit
Siehe auch:
 Anns

Abkürzung